Jalkh est un nom de famille d'origine libanaise, maronite. Il est notamment porté par :
 Jean-François Jalkh (1957), homme politique français ;
 Gustavo Jalkh (1966), juriste et homme politique équatorien.

Références 

Patronyme libanais